Le terme de diaphragme (du grec dia : δια, « séparation » et phragma : φραγμα, « clôture ») possède différentes significations.

Médecine 
 Le diaphragme est un muscle situé entre le thorax et l'abdomen. Il se contracte lors de l'inspiration et se décontracte lors de l'expiration.
 Un diaphragme est un moyen de contraception féminine.

Physique 
 Un diaphragme est un système optique interposé sur le trajet de la lumière dans un instrument optique afin d'en contrôler la quantité. Il est utilisé en particulier en photographie.
 En mécanique des fluides, un diaphragme est un élément qui limite l'écoulement d'un fluide.
 En audio, dans la capsule d'un microphone, un diaphragme est l'élément qui assure la conversion acoustique-mécanique, d'une onde de pression sonore en un mouvement de membrane. Ce procédé technologique date depuis l'invention du phonographe et du gramophone. La largeur de la membrane (du diaphragme) aura une certaine importance pour les microphones électrostatiques à condensateur.

Autre 
 Un diaphragme est un dispositif nécessaire au débrayage d'une automobile.
 Un arc ou mur diaphragme est un élément d'architecture.
 En construction, un diaphragme est un élément généralement rectangulaire, plan et mince, transmettant des efforts dans son propre plan.